3+2, magyar lakodalmasrock-együttes
 3+2, a 2010-es Eurovíziós Dalverseny résztvevője